Анто́н Ле́ссер (, род. 14 февраля 1952) — английский актёр.

Жизнь и карьера 
Лессер поступил в среднюю школу Моусли в Бирмингеме, и в Ливерпульском университете прежде чем поступить в RADA в 1977 году.

Он играл множество ролей в пьесах Шекспира, включая Троила («Троил и Крессида»), Эдгара («Король Лир»), Петручио, Ромео, Генри Болингброука («Юлий Цезарь»), Леонтеса («Зимняя сказка») и РичардаIII.

В 2015 году Лессера объявили публичным сторонником компании Chapel Lane Theater Company, основанной в Стратфорд-апон-Эйвон (Великобритания).

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Антон Лессер на the RSC

Киноактёры Великобритании